Боровское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Боровское — село, административный центр Мендыкаринского района Костанайской области
 Боровское — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

 Боровское — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана.

Россия 
 Боровское — село в Алейском районе Алтайского края.
 Боровское — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Боровское — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Боровское — село в Белозерском районе Курганской области.
 Боровское — село в Катайском районе Курганской области.
 Боровское — село в Добринском районе Липецкой области.
 Боровское — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Боровское — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Боровское — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Боровское — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Украина 
 Боровское — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Боровское — посёлок городского типа в составе Северодонецкого горсовета Луганской области.
 Боровское — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Боровское — посёлок в Шевченковском районе Харьковской области.